Ormeno – personaggio della mitologia greca. Un soldato a difesa di Troia ucciso da Teucro
 Ormeno – personaggio della mitologia greca. Un soldato troiano ucciso da Polipete
 Ormeno – personaggio della mitologia greca. Uno dei Telchini
 Ormeno – personaggio della mitologia greca. Padre di Amintore e nonno di Fenice, l'educatore di Achille

Bibliografia

Fonti 
 Omero, Iliade VIII 274, libro IX 448, X 266, XII 187

Traduzione delle fonti 
  Traduzione di Giovanni Cerri